La signorina Julie (Fröken Julie) – tragedia di August Strindberg del 1888
La notte del piacere (Fröken Julie) – film del 1951 diretto da Alf Sjöberg